Bañado de Medina puede referirse a:
 Arroyo Bañado de Medina: curso de agua del departamento de Cerro Largo, Uruguay.
 Bañado de Medina: localidad del departamento de Cerro Largo, Uruguay.